Glückshaut steht für:
 Glückshaube, Fruchtblasenrest am Kopf eines Neugeborenen
 Westerhaube, Fruchtblasenrest am Kopf eines Neugeborenen, aber auch Kopfhaube des Taufkleids oder gesamtes Taufkleid